Scania kan syfta på:
 Skåne – Sveriges sydligaste landskap
 Scania – en svensk lastbils- och busstillverkare
 Scania IT – arbetar med systemutveckling, IT-drift och infrastruktur till Scanias globala affärsverksamhet
 Scania (krusbär) – en rödfärgad krusbärssort som kommer från Sverige
 460 Scania – en asteroid
 M/S Scania – passagerarfartyg mellan Limhamn och Dragör 1969-1999
 M/S Scania (1964) – en bilfärja som byggdes 1963